

Personen 
Adrienne Clarkson (1939), een voormalig gouverneur-generaal van Canada
Jeremy Clarkson (1960), een Brits presentator
Kelly Clarkson (1982), een Amerikaans zangeres
Patricia Clarkson (1959), een Amerikaans actrice
Thomas Clarkson (1760 - 1846), een Brits abolitionist
Aldous Byron Valensia Clarkson, een Nederlands musicus
Lucy Clarkson (1983), een Brits model
Gemma Clarkson, een Brits model, zus van model Lucy Clarkson

Plaatsen
 Clarkson, New York, Verenigde Staten
 Clarkson (Nebraska), Verenigde Staten
 Clarkson (Kentucky), Verenigde Staten
 Clarkson, West Australië
 Clarkson, Peel Regional Municipality, Ontario, Canada

Universiteiten
Clarkson University, in St. Lawrence County, New York, Verenigde Staten
Clarkson College, in Omaha, Nebraska, Verenigde Staten